Deens-Zweedse oorlogen, de oorlogen die zijn uitgevochten tussen Denemarken en Zweden
 Deens-Zweedse Oorlog (1470-1471)
 Deens-Zweedse Oorlog (1643-1645)
 Deens-Zweedse Oorlog (1657-1658), een oorlog tussen Zweden en Denemarken-Noorwegen 
 Deens-Zweedse Oorlog (1808-1809), een oorlog tussen Denemarken-Noorwegen en Zweden